Acheles steht für:
 Acheles (Fluss), in der antiken Geographie ein Fluss in Lydien
 Acheles (Mythologie), Sohn des Herakles und der Omphale